Forest Enter Exit — це третій студійний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1993 року.

Трек-лист 
 Contact — 5:07
		Forest — 5:43
		Mindmachine — 4:26
		Resurrection Machine — 5:52
		Nightmare — 6:05
		Follow Me — 5:23
		Brain Fic — 3:54
		Don't Wake Me Up — 4:32
		The Walk To The Moon — 4:21

Технічні дані
Artwork By [Cover Design] — Stig Harder
Keyboards, Producer — Ernst Horn
Producer [Realization] — Carl D. Erling
Vocals — Alexander Veljanov
Voice [Sampled] — Sigrid Hausen

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв